Тха (, ) — бог у адыгов (черкесов), демиург, хозяин Вселенной, творец всего сущего и происходящего.

Тхьа (Тхьэшхо) — создатель Законов Вселенной, давший человеку возможность их познания. Тхьа предоставляет человеку свободу выбора. Тхьа не имеет какого-либо образа, Он Вездесущ, «Его дух рассеян по всему Космосу».

В черкесских гимнах Тхьа именуется «кого все просят, сам никого не просящий», «несуществующее умножающий», «на кого все надеются, сам ни на кого не надеется», «от кого дары исходят» и т. д.

Культ Тха 

Почитание и благоговейное отношение к Тхьа, просьбы к нему, выражаются через обряды и ритуалы — молитвы — Тхьатлеу (), гимны — Хох (). Руководством обрядов занимались жрецы — Тхьамада ().

Для проведения Тхьатлеу люди, объединенные в один приход — Тхьаш/Хаблэ (), собирались в определённом месте под открытым небом — Тхьатлеупа (). В большинстве случаев это рощи, считающиеся неприкосновенными — Тхьэлъэlупlэ, Тхьэщlагъ мэз. Кроме их основного названия, используют метафорическое — чийзыхамыбз (роща, в которой ничего не срезают).

Считается, что для Тхьатлеу нельзя пользоваться рукотворными сооружениями (арыш, lэрыщl).

Место Тхьатлеупа (Тхьэлъэlупэ) отмечается символом в виде буквы «Т».

Тхашхо 

Тхашхо [Тхьашхо] (Тхьэшхуэ) — (букв. Тха Великий) — особое, торжественное название бога Тха. Используется в обрядовых гимнах.

Примечания

См. также 
 Мифология адыгов
 Религии адыгов
 Боги древних адыгов

Ссылки 
 Религиозная система черкесов — Барасби Бгажноков
 Философия адыгов.
 К символике «верха» в адыгской мифопоэтической традиции.

Черкесская мифология